Eppenberg kan syfta på följande platser:

 Eppenberg, Solothurn – ort i kommunen Eppenberg-Wöschnau, Schweiz
 Eppenberg, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz, Tyskland